Bäcklandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bäcklandet (Kumlinge, Åland), 
 Bäcklandet, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar